|-
| 75601 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75602 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75603 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75604 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75605 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75606 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75607 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75608 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75609 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75610 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75611 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75612 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75613 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75614 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75615 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75616 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75617 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75618 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75619 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75620 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75621 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75622 - || || 3 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75623 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75624 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75625 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75626 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75627 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75628 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75629 - || || 6 de gener, 2000 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 75630 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75631 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75632 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75633 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75634 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75635 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75636 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75637 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75638 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75639 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75640 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75641 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75642 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75643 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75644 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75645 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75646 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75647 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75648 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75649 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75650 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75651 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75652 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75653 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75654 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75655 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75656 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75657 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75658 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75659 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75660 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75661 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75662 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75663 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75664 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75665 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75666 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75667 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75668 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75669 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75670 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75671 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75672 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75673 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75674 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75675 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75676 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75677 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75678 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75679 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75680 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75681 - || || 4 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75682 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75683 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75684 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75685 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75686 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75687 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75688 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75689 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75690 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75691 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75692 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75693 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75694 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75695 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75696 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75697 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75698 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75699 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 75700 - || || 5 de gener, 2000 || Socorro || LINEAR
|-
5